MPE (system operacyjny)
 Mors Principium Est